Elisabetta di Lussemburgo (1409-1442) – figlia ed erede dell'imperatore Sigismondo di Lussemburgo, moglie di Alberto II d'Austria
 Elisabetta di Lussemburgo (1901-1950) – principessa lussemburghese per nascita e principessa di Thurn und Taxis per matrimonio
 Elisabetta di Lussemburgo (1922-2011) – principessa lussemburghese per nascita, duchessa di Hohenberg